Galvarino bezeichnet:

Galvarino (Mapuche), mapuchischer Krieger
Galvarino (Chile), Stadt in Chile
(1992) Galvarino, ein Asteroid
Jose Galvarino Riveros Cardenas, chilenischer Marineoffizier
Galvarino (Schlepper), Schlepper der chilenischen Marine (1930)
Galvarino (Bergungsschiff), Bergungsschiff/Hilfsschiff der chilenischen Marine (1974)